Pasir Jaya (Cikupa), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasir Jaya (Cigombong), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasir Jaya (Jati Uwung), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasir Jaya (Rambah Hilir), een bestuurslaag in Indonesië
 Pasir Jaya (Siulak), een bestuurslaag in Indonesië